Зинов — фамилия; имеет женскую форму Зинова.
 Зинов, Аркадий Владимирович (род. 1976) — артист балета. Заслуженный артист Российской Федерации.
 Зинов, Николай Владимирович (1924—1999) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.